Leuchte steht für:

 Leuchte (umgangssprachlich auch Lampe), ein Lichtgerät
 Gut Leuchte bei Warburg, siehe Leuchteberg

Berge:
 Große Leuchte, Berg in Bad Wildungen-Armsfeld
 Kleine Leuchte, Berg in Bad Wildungen-Bergfreiheit

Personen:

 Johann Samuel Leuchte, eigentlicher Name von Georg Friedrich von Johnssen († 1775), deutscher Abenteurer und Hochstapler
 Siegfried Leuchte (1951–2018), deutscher Sportwissenschaftler

Siehe auch: